Андре́й Гага́рин: Гагарин, Андрей Григорьевич (1856—1920) — действительный статский советник. Учёный, инженер, механик.
 Гагарин, Андрей Михайлович (упоминается в 1670—1690-х годах) — князь, стольник. Внук князя Афанасия Гагарина.
 Гагарин, Андрей Павлович (1787—1828) — шталмейстер.
 Гагарин, Андрей Петрович (1934—2011) — доктор физико-математических наук.